Zoran Živković peut désigner :

 Zoran Živković, un homme politique serbe, qui fut premier ministre en 2003 et 2004 ;
 Zoran Živković, un écrivain serbe ;
 Zoran Živković, un footballeur croate ;
 Zoran Živković, un handballeur serbe.